Parapionosyllis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Fauvel 1923. Parapionosyllis ingår i familjen Syllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Parapionosyllis